Samsung SGH-E600 — тридіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, тонкая батарея, стандартна батарея, зарядний пристрій, пішоходна гарнітура, інструкція.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-S342i
 BenQ A500
 Motorola V878
 Motorola V690
 Samsung SGH-X660

Див. також 
 Samsung Electronics
 Мобільний телефон

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Мобільні телефони, представлені в 2003 році